Denumirea de Iarebița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Iarebița, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali;
 Iarebița, un sat în comuna Dulovo, regiunea Silistra.